Svatý Josef může být:

 svatý Josef – manžel Panny Marie a pěstoun Ježíše Krista

 další novozákonní postavy
 svatý Josef z Arimatie – tajný Ježíšův učedník

 světci žijící ve středověku
 svatý Josef Hymnograf – mnich žijící v 9. století, autor hymnů

 světci žijící v novověku
 Josef Kalasanský, též Calasanzský (1556/1557–1648) – španělský římskokatolický kněz, zakladatel piaristického řádu
 svatý Josef Kopertinský, též Kupertinský (1603–1663) – italský římskokatolický kněz, kapucín
 svatý Josef Cottolengo (1786–1842) – italský římskokatolický kněz, zakladatel charitativní organizace Malý dům Boží prozřetelnosti
 svatý Josef Marello (1844–1895) – italský římskokatolický kněz, zakladatel Kongregace oblátů sv. Josefa